Milu puede referirse a:

 Milú, el perro de Tintín; o
 el nombre común de la planta Foeniculum vulgare.